Армия Каннибалов () — полукриминальное вооружённое гаитянское ополчение, сыгравшее решающую роль в свержении президента Аристида в 2004. Ополчение было сформировано в городе Гонаив в начале 1990-х. Лидером ополчения (уличной банды) стал Амиот Метаяр (). 5 февраля 2004 солдаты Армии Каннибалов атаковали штаб-квартиру полиции в своём городе и выдвинули политические требования по свержению правительства. С тех пор Армия Каннибалов была переименована во Фронт сопротивления Гонаива  .

См. также 
 Фронт за развитие и прогресс Гаити

Ссылки 
 The Cannibal Army
 Армия канибалов

История Гаити